Apollon je nekdanje švicarsko moštvo Formule 1, ki je v prvenstvu sodelovalo v sezoni 1977.

Rezultati Svetovnega prvenstva Formule 1 
(legenda)

Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1
Športna moštva, ustanovljena leta 1977
Športna moštva, razpuščena leta 1977